Bifurkation (von lateinisch bi „zwei“, und furca „Gabel“) steht für:

 Bifurkation (Mathematik), qualitative Zustandsänderung in nichtlinearen Systemen
 Bifurkation (Zahnmedizin), Gabelungsstelle zweiwurzliger Unterkiefer-Seitenzähne
 Bifurkation (Körpermodifikation), Spaltung des Penis von beiden Seiten
 Flussbifurkation, als Kurzform: Verzweigung oder Gabelung eines fließenden Gewässers

Siehe auch:
 Bifurkation der Natur (philosophischer Begriff)